Dominique Rosenberg (* 1987 in Prenzlau) ist eine deutsche Chemikerin und Chemiedidaktikerin.

Werdegang 
Rosenberg studierte von 2006 bis 2012 Chemie und Wirtschaft/Politik an der Europa-Universität Flensburg (EUF) und schloss mit dem Master of Education ab. Seit 2012 arbeitet sie in der Abteilung Chemie und ihre Didaktik an der EUF. Dort promovierte sie und schloss ihre Dissertation über Redox-Flow-Batteries zur Energiespeicherung als Thema des Chemieunterrichts im Jahre 2017 ab. Seit 2020 erhielt sie wiederholt Preise und Auszeichnungen für die Erschließung innovativer Zugänge im Bereich Elektrochemie, Energiespeicherung und Batterieforschung.

Forschungsgebiete 
Entwicklung von Experimenten für den Chemieunterricht mit dem Schwerpunkt Elektrochemie:

 Speicherung elektrischer Energie mit Redox-Flow-Batterien
 Energiespeicherung von Metall-Batterien, insbesondere Lithiummetall-, Natriummetall- und Magnesiummetallbatterien
 Eine Klärung der Zitronenbatterie
 Didaktische Konzeptionen von Metallen und Säuren

Weitere Forschungsinteressen:

 Professionalisierung von Lehrkräften zur Einbindung digitaler Medien in den Chemieunterricht
 gestufte Lernhilfen zur Erarbeitung stöchiometrischer und elektrochemischer Kontexte

Preise und Auszeichnungen 

 06/2022 Auszeichnung durch den Forschungspreis der Europa-Universität-Flensburg für die Forschungsarbeit "Erschließung innovativer Zugänge der experimentellen Schulchemie zu aktuellen Themen der Batterieforschung" als Nachwuchswissenschaftlerin nach der Promotion
 09/2021 Auszeichnung durch den Manfred-und-Wolfgang-Flad-Preis der Fachgruppe Chemieunterricht der Gesellschaft Deutscher Chemiker, gestiftet durch das Institut Flad in Stuttgart
 05/2020 Auszeichnung für das innovative Lehrkonzept "Digitale Medien im Chemieunterricht" durch die Europa Universität Flensburg

Weblinks 

 Eintrag in der Deutschen Nationalbibliothek
 Preisverleihung
 ORCID
 Publikationsliste

Einzelnachweise 

Chemiker (21. Jahrhundert)
Chemiedidaktiker
Deutscher
Geboren 1987
Frau